Ге́рман О́тто Сло́ймер (; 1906—1993) — немецкий, впоследствии нидерландский ботаник.

Биография 
Герман Отто Слоймер родился в Саарбрюккене 21 февраля 1906 года. В 1927 году поступил в Тюбингенский университет, где учился фармационному делу. В 1928 году перешёл в Мюнхенский университет, где в 1929 году прошёл государственный фармацевтический экзамен. Затем Слоймер изучал ботанику во Фрайбургском университете, в 1932 году получил там степень доктора философии. С 1933 по 1949 Слоймер работал в Ботаническом музее Берлин-Далем, в 1937 году прошёл хабилитацию. Во время Второй мировой войны Слоймер служил военным фармацевтом.

С 1949 по 1953 Герман Отто Слоймер работал в Институте Мигеля Лильо при Национальном университете в Сан-Мигеле.

В 1953 году Слоймер прибыл в Лейден, став одним из работников редакции книги Flora Malesiana. С 1956 года он работал куратором Рейксгербария. В 1962 году он принял нидерландское подданство. В 1972 году Слоймер стал почётным сотрудником гербария.

1 октября 1993 года Герман Отто Слоймер скончался.

Среди многочисленной тропической флоры Слоймер наиболее активно изучал систематику семейства Флакуртиевые. Его авторству принадлежит раздел книги А. А. Пулле Flora of Suriname, посвящённый этому семейству, а также монография этого семейства 1980 года из серии Flora neotropica. Для книги Энглера и Прантля Die natürlichen Pflanzenfamilien он обрабатывал семейства Олаксовые и Опилиевые.

Некоторые научные публикации

Роды и некоторые виды растений, названные в честь Г. О. Слоймера

Примечания

Литература 
 

Ботаники Германии
Ботаники Нидерландов
Ботаники по алфавиту
Ботаники XX века
Преподаватели Национального университета Тукумана